Ва́ли-ди-Ка́мбра (; []) — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Авейру. Находится в составе крупной городской агломерации Большое Авейру. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Литорал. Входит в экономико-статистический субрегион Энтре-Доуру-и-Воуга, который входит в Северный регион. Численность населения — 4,1 тыс. жителей (город), 24,8 тыс. жителей (муниципалитет). Занимает площадь 146,21 км².

Покровителем города считается Антоний Падуанский.
Праздник города — 13 июня.

Расположение 
Город расположен в 32 км на северо-восток от адм. центра округа города Авейру.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Арока
 на востоке — муниципалитет Сан-Педру-ду-Сул
 на юго-востоке — муниципалитет Оливейра-ди-Фрадеш
 на юге — муниципалитет Север-ду-Вога
 на западе — муниципалитет Оливейра-ди-Аземейш

История 
Город основан в 1514 году.

Население

Состав муниципалитета 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Аройнш
 Сепелуш
 Кодал
 Жункейра
 Масиейра-де-Камбра
 Роже
 Сан-Педру-де-Каштелойнш
 Вила-Шан
 Вила-Кова-де-Перринью

См. также 
 Авейру (округ)
 Муниципалитеты округа Авейру
 Районы округа Авейру

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты округа Авейру
Города Португалии